Kiko (1972–) Francisco Miguel Narváez Machón, válogatott spanyol labdarúgó
 Kiko (1978–) Josualdo Alves da Silva Oliveira, brazil labdarúgó
 Kiko (1988–) Francisco José Olivas Alba, spanyol labdarúgó
 Kiko (1993–) Francisco Manuel Geraldo Rosa, portugál labdarúgó
 Kiko (1998–) Francisco Pomares Ortega, válogatott andorrai labdarúgó